Парита:
  — залив в западной части Панамского залива.
  — округ панамской провинции Эррера.
  — город в Панаме, административный центр одноимённого округа провинции Эррера.
  (Парада) — одно из названий страны эпохи железного века, описываемой в индийских исторических текстах.